Schlageisen steht für:
 Schlageisen (Werkzeug)
 Vogelfalle, siehe Vogelfalle #Schlageisen
 historisches Gerät zu Feuererzeugung, siehe Feuerstahl